

Населені пункти та їхні частини

 Франополь — село в гміні Біла-Равська Равського повіту Лодзинського воєводства
 Франополь — село в гміні Сарнакі Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Франополь — осада в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства

Примітки